Кобозево — упразднённая деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Входила в состав Павловского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имела. 
 
Располагалась в западной части области в 12 км к юго-западу от Красного, в 14 км юго-западнее автодороги  (Смоленск - Красный - Гусино), на берегу реки Лупа. В 25 км севернее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 471-й км на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Упразднена в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 2010 году
Упразднённые населённые пункты Краснинского района (Смоленская область)